Benjamin Kiplagat (1989), Oegandees atleet, die gespecialiseerd is in de steeplechase
 Bisluke Kiplagat (1988), Keniaans middellangeafstandloper, die gespecialiseerd is in de steeplechase
 Boaz Kiplagat Lalang (1989), Keniaans middellangeafstandloper
 Cecilia Kiplagat (1974), Keniaans speerwerpster
 Edna Kiplagat (1979), Keniaans marathonloopster
 Evans Kiplagat Barkowet (10 november 1988), Keniaans langeafstandsloper
 Evans Kiplagat Chebet (5 maart 1988),  Keniaans langeafstandsloper
 Florence Kiplagat (1987), Keniaans langeafstandsloopster
 Jacob Kiplagat Yator (1982), Keniaans langeafstandloper
 James Kiplagat Kosgei (1984), Keniaans langeafstandsloper
 James Kiplagat Magut (1990), Keniaans middellangeafstandsloper
 Lornah Kiplagat (1974), Nederlands (voormalig Keniaans) langeafstandsloopster
 Mariko Kiplagat Kipchumba (1975), Keniaans langeafstandloper
 Peter Kiplagat Chebet (1982), Keniaanse langeafstandsloper
 Richard Kiplagat (1987), Keniaans middellangeafstandsloper
 Silas Kiplagat (1989), Keniaans middellangeafstandloopster
 William Kiplagat (1972), Keniaans langeafstandloper